Esta é uma lista de cidades, vilas e aldeias de Timor-Leste:

Cidades

Outras localidades
 Aubá 6.110
 Ainaro 3.085
 Ataúro
 Alas
 Atsabe
 Atabae
 Balibó
 Berau
 Biquele
 Baquia
 Beacu
 Bucoli
 Citrana
 Com
 Daré 19.141
 Fato Berlia
 Fatolulique
 Fohorern
 Fuiloro
 Hatolina
 Hotudo
 Iliomar
 Kelikai
 Lacluta
 Laga
 Laivai
 Loré
 Luro
 Laclubar
 Laleia
 Maubara
 Mehara
 Natarbora
 Nitibe
 Oe Silo
 Oecussi 4.665
 Ossu
 Tilomar
 Tutuala
 Turiscai
 Uatolari
 Venilale
 Zumalai

Timor-Leste

Localidades